Rivieren:
Rio Negro (rivier), een zijrivier van de Amazone
Río Negro (rivier in Uruguay), een rivier in Uruguay en Brazilië
Río Negro (rivier in Argentinië), een rivier in Zuid-Argentinië
Rio Negro (rivier in Bolivia), een rivier in Bolivia

Plaatsen en staatkundige eenheden:
Río Negro (provincie), een provincie van Argentinië 
Rio Negro (Amazonas), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
Rio Negro (Mato Grosso do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
Rio Negro (microregio in Paraná), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Rio Negro (gemeente in Paraná), een gemeente in deze microregio
Río Negro (Chili), een gemeente in de Chileense regio Los Lagos
Río Negro (departement), een departement van Uruguay
Río Negro (Venezuela), een gemeente in Venezuela 
Rio Negro (Colombia), een plaats in Colombia

Voetbalclubs:
 Atlético Rio Negro Clube (Roraima), een Braziliaanse voetbalclub uit de staat Roraima
 Atlético Rio Negro Clube (Amazonas), een Braziliaanse voetbalclub uit de staat Amazonas